Хуан Антонио има више значења:

 Хуан Антонио (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Хуан Антонио (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуан Антонио (Санкторум де Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику